Hagelgeweer, een vuurwapen, waarmee men voornamelijk hagelpatronen afschiet
 Shotgun start, een golftoernooi waarbij alle deelnemers gelijktijdig op verschillende tees moeten starten
 Shotgun (George Ezra), een nummer van George Ezra
 Shotgun (Yellow Claw), een nummer van Yellow Claw
 shotgun house, huistype in de zuidelijke Verenigde Staten